Macska-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Macska-barlang, bátonyterenyei barlang.
 Macska-barlang, csobánkai barlang.